Nuevo Jalapa kan syfta på följande platser:

Honduras 

 Nueva Jalapa, ort, Departamento de Santa Bárbara,

Mexiko 

 Nuevo Jalapa, Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, 
 Nuevo Jalapa, Palenque, Chiapas, 

Robotskapade Hondurasförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar